Liñán ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Sagi Liñán (1900–1951), spanischer Fußballspieler
 Melchor Liñán y Cisneros (1629–1708), Erzbischof von Lima, Gouverneur von Neu-Granada, Vizekönig von Peru
 Pascual Liñán (1775–1855), spanischer Offizier
Manuel Liñán (* 1980), spanischer Tänzer und Choreograf